Натуральне число 1479
 1479 рік до нашої ери
 1479 рік нашої ери